Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2006 was het achtste seizoen van dit kampioenschap en telde twaalf wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 25 februari verreden op het Losail International Circuit in Qatar. De laatste wedstrijd werd op 8 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden. De Fransman Sébastien Charpentier wist het kampioenschap voor het tweede achtereenvolgende seizoen te winnen met 194 punten.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Motorsport in 2006
Wereldkampioenschap Supersport